Renoux ist der Familienname folgender Personen:

 Jules Ernest Renoux (1863–1932), französischer Landschaftsmaler des Impressionismus
 René Renoux (1904–2000), französischer Filmarchitekt